Tropami Tajemnic Discovery Channel – czasopismo z płytą CD, stworzone przez stację telewizyjną Discovery Channel. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Koziara.

Na każdej płycie CD/DVD/Video CD znajdują się: 50-minutowy film dokumentalny, quiz filmowy, skarbnica wiedzy, zestaw gier oraz nagrody.

Numery 
Wydanych zostało 12 numerów: 
 Dzikie Koty 
 Burze 
 Rzym 
 Mars 
 Słonie 
 Wulkany 
 Nefretete (Egipt) 
 Słońce 
 Krokodyle 
 Oceany 
 Wikingowie 
 Księżyc

Polskie czasopisma popularnonaukowe
Discovery Communications